Эдуард Воян (; , Прага — , там же) — один из самых известных чешских актёров театра и немого кино, режиссёр.

Основатель современной чешской актёрской школы.

Биография 

Родился в историческом районе Праги — Мала-Страна в многодетной семье чиновника. Несмотря на запреты отца, желавшего, чтобы сын стал офицером австрийской армии, Эдуард с юности мечтал стать актëром и играл в любительских театрах.

Это послужило поводом к серьезной ссоре с отцом, после которой шестнадцатилетний Эдуард покинул родительский дом и в феврале 1869 дебютировал в труппе И. Кремера, затем выступал в передвижных труппах.
Играл роли «героев-любовников».

В театральных сезонах 1886—1888 гг. начинает расти известность Э. Вояна, как драматического актëра, способного чутко различать природу ролей и понять внутренний мир и характер исполняемого персонажа. В этот период своего творчества Э. Воян выработал новый театральный актерский стиль — психологический реализм.

Новаторская, реалистическая направленность искусства Э. Вояна долгое время препятствовала его поступлению в пражский Национальный театр, где преобладали консервативные тенденции.

В 1888 году он все же был принят актёром в Национальный театр, а с 1900, после прихода нового руководства, стал ведущим актёром этого театра.

Среди значительных ролей: Ян Гус и Ян Жижка в одноимённых пьесах А. Йирасека, Францек («Мариша» братьев В. и А. Мрштик), Вершинин («Три сестры») и Астров (Вишневый сад Чехова), Гамлет, Отелло, Макбет, Ричард III (по одноимённым произведениям Шекспира), Ранк («Нора» Ибсена), Сирано де Бержерак (одноимённое произведение Э. Ростана), Мефистофеля в «Фаусте» Гëте, главные роли в пьесах Я. Квапила, Я. Гильберта и др.

Умер 31 мая 1920 в Праге. В похоронах 3 июня 1920 года принял участие первый президент Чехословакии Т. Г. Масарик.

Похоронен Э. Воян в фамильном склепе в Ольшанском кладбище в Праге.

Награды и звания 
 Почетный гражданин города Праги (1913)
 Почетный главный режиссёр Национального театра (1913)

Литература 
 Мüller V., Träger J., Eduard Vojan, Praha, 1953;
 Vodák J., Tváře českyćh hereů, Praha, 1967.

Примечания

Ссылки 
 Eduard Vojan

Актёры XX века
Актёры XIX века
Актёры Австрии
Актёры Чехословакии
Режиссёры Чехословакии
Похороненные на Ольшанском кладбище
Родившиеся в Праге
Умершие в Праге
Почётные граждане Праги
Актёры немого кино Чехословакии
Персоналии:Национальный театр в Праге